Bundestagswahlkreis Eutin steht für folgende Wahlkreise in Schleswig-Holstein:

 Bundestagswahlkreis Segeberg – Eutin
 Bundestagswahlkreis Plön – Eutin/Nord
 Bundestagswahlkreis Oldenburg – Eutin/Süd